Pseudopotto  is een monotypisch geslacht van zoogdieren uit de familie van de loriachtigen (Lorisidae).

Soort 
 Pseudopotto martini Schwartz, 1996

Loriachtigen